Головний інспектор () — це звання у поліції Великої Британії, а також в багатьох державах Британської співдружності, які використовують британську систему рангів поліції (Австралія, Гонконг), а також в деяких інших державах (Італія, Болгарія).

Якщо порівнювати звання інспектора з військовими званнями то його аналогом буде майор (Австралія) чи капітан (Велика Британія).

Знаки розрізнення головного інспектора

Головні інспектори за країною

Велика Британія 
У британській поліції головний інспектор старший за інспектора та молодший за суперінтенданта.

Головні інспектори можуть допомагати командирам поліцейських підрозділів, командувати невеликими підрозділами або займати різні інші посади. У деяких підрозділах, таких як Гемпширська поліція та поліції Сассексу, головний інспектор є старшим офіцером, який командує округом (як правило, складається з однієї або декількох місцевих органів влади). У цьому відношенні вони замінили суперінтендантів на посаді головного офіцера поліції великих міст.

Головний інспектор-детектив (DCI), як правило, є найменшим званням старшого слідчого складу (SIO), який очолює основні розслідування.

Головний інспектор був одним із рангів, запропонованих до скасування у 1994 році, але це звання було залишено.

До 1948 року у поліції ряду міст і бургів Шотландії використовувалося звання «лейтенант», поки його не змінили на головного інспектора.

Знаками розрізнення головного інспектора є три зірки Лазні. Такі ж знаки розрізнення використовують британські армійські капітани. До 1953 року головні інспектори столичної поліції замість цих знаків розрізнення носили корону на погонах (як у армійського майора).

Столична поліція 
Звання головного інспектора вперше було введено в Столичній поліції в 1868 році і вперше його отримав Адольф Вільямсон, перший керівник відділу детективів (пізніше Департамент карного розшуку). Коли незабаром після цього Вільямсона підвищили до суперінтенданта, троє його інспекторів були підвищені до головних інспекторів, і звання було міцно встановлено. У 1869 році він також був введений як уніформований чин, звання якого отримав старший помічник дивізійного суперінтенданту. Згодом звання поширилося в інших підрозділах поліції.

Починаючи з 1933 року у кожному відділі (дивізіоні) Столичної поліції були два головних інспектори: головний інспектор (адміністрація) та головний інспектор (злочин). З 1949 року субдивізійні інспектори були переведені на посаду головних інспекторів, а сучасні головні інспектори були переведені на посаду суперінтендантів. З 1953 року головних інспекторів, що командують підрозділами, та головних інспекторів-детективів, які командують дивізійними CID, було переведено на посаду суперінтендантів I класу, інших головних інспекторів було переведено на посаду суперінтендантів ІІ класу, а для старших інспекторів було поновлене звання головного інспектора. З 1974 року, звання суперінтендант в Столичній поліції знову стало єдиним званням, як і в інших підрозділах поліції Британії.

З січня 1954 року в кожному підрозділі був один суперінтендант I класу та один головний інспектор, а в кожному підрозділі — один головний суперінтендант, один суперінтендант II класу та один детективний суперінтендант. Головний інспектор-детектив був доданий у кожний підрозділ пізніше в 1954 році.

У жовтні 2016 року було оголошено, що звання (разом із званням командера) буде викреслено зі служби столичної поліції до жовтня 2018 року, однак цей план було скасовано.

Австралія 
Звання головного інспектора використовується у поліції Нового Південного Уельсу та поліції Південної Австралії. В поліції штату Вікторія поліція це звання існувало до середини 1990-х років. Звання головного інспектора старше за звання інспектора і молодше за звання суперінтендант. Знаки розрізнення як у майора в австралійській та британській арміях.

Гонконг 
У поліції Гонконгу головний інспектор, як правило, є другим командуючим штабним підрозділом або дивізіону поліції.

Болгарія 
У 1991 році в Болгарії, міліція замінюється поліцією. В 2006 році з прийняттям нового закону про МВС, поліцію в Болгарії де воєнізували, звання були скасовані, а замість них введені ранги: генеральний комісар, комісар, головний інспектор, інспектор, старший офіцер поліції, офіцер поліції. Перший ранг мають Генеральний секретар Міністерства внутрішніх справ і директора національних служб, а останній — звичайні поліцейські офіцери.

Ранг головного інспектора, як і ранг старшого інспектора належить до експертного складу з керівними функціями. Головний інспектор має знаки розрізнення схожі на знаки розрізнення підполковника. На погонах з двома просвітами, розміщується по повздовжній вісі дві п'ятипроменеві зірки.

Примітки

Джерела 
 Giorgio Cantelli, Luigi Memma, Polizia a cavallo. Storia, ordinamenti, uniformi. Ponchiroli editori, Bagnolo San Vito, 2009. ISBN 978-88-902347-8-1
 Patrick Colquhoun, A Treatise on the Functions and Duties of a Constable.  London: W. Bulmer and Co., 1803.
 Police Forces of the World, by William Hall Watson, Zeus Publications 2006, ISBN 1-921005-63-7

Поліція
Поліція у Великій Британії